New Pine Creek puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  New Pine Creek (California); o
  New Pine Creek (Oregón).